Ælfric ist ein angelsächsischer männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist altenglischen Elementen ælf „Elfe“ und ric „Herrscher“ zusammengesetzt.

Varianten 

 Deutsch: Aelfric
 Germanisch: Alberich, Alberic
 Lateinisiert: Aelfricus
 Englisch: Aubrey, Auberon
 Mittelalterlich: Elric
 Italienisch: Alberico

Bekannte Namensträger 
 Ælfric (Ramsbury), Bischof von Ramsbury (942–949/950)
 Ælfric (Hereford), Bischof von Hereford (um 934/940–949/971)
 Ælfric (Malmesbury), Abt von Malmesbury (fl. 963–975)
 Ælfric I. (Elmham), Bischof von Elmham (fl. 964–974)
 Ælfric (Crediton), Bischof von Crediton (um 978–um 987)
 Ælfric (Mercia), Ealdorman von Mercia (983–985)
 Ælfric (Hampshire), Ealdorman von Hampshire (um 983–1016)
 Ælfric (Canterbury), (auch Ælfric von Abingdon) Bischof von Ramsbury (um 992–1005), Erzbischof von Canterbury (995–1005)
 Ælfric Bata, Mönch (um 1005)
 Ælfric Grammaticus, Abt von Eynsham, Gelehrter (1005–um 1010)
 Ælfric II. (Elmham), Bischof von Elmham (1023?–1038)
 Ælfric III. (Elmham), Bischof von Elmham (1039–um 1042)
 Ælfric Puttoc, Bischof von Worcester (um 1040–1041), Erzbischof von York (1023–1051)

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname